Boryaceae é uma família de monocotiledóneas herbáceas xeromórficas, caracterizadas por serem arbustos revivescentes que produzem inflorescências com escapo e invólucro bem definidos, mas com flores resuzidas difíceis de distinguir. A família é um endemismo da Austrália que agrupa dois géneros e uma dezena de espécies com distribuição natural em regiões com elevada aridez.

Descrição
O hábito destas plantas apresenta semelhanças morfológicas com a família Liliaceae, conhecendo-se comummente como árvore do lírio.

A família foi reconhecida pelos sistemas de clasificación modernos, como o sistema APG II de 2003 e o APWeb (2001 em diante), que a consideram monofilética com base nos resultados de análises moleculares de ADN.

Os membros do género Borya são plantas arborescentes, tipicamente consideradas como plantas revivescentes («resurrection plant»), que ocorrem nas encostas secas e rochosas. Durante a estação seca estas plantas se ressecam e adquirem uma coloração alaranjada óxido, mas rapidamente se tornam verdes e activas logo que comece a chover.

Filogenia e taxonomia 
As relações das Boryaceae com o resto das famílias da ordem Asparagales permaneceram pouco claras durante muito tempo. São plantas micorrízicas, embora não como as orquídeas, com micorrizas do tipo mais comum, ou seja vesicular-arbuscular (VA).

Previamente, acreditava-se que as Boryaceae eram um membro das Anthericaceae,, uma família que demostrou ser extremamente polifilética.. 
O posicionamento da família Orchidaceae como grupo irmão de todo o resto das Asparagales dá uma sustentação mais ou menos segura à colocação das Boryaceae como grupo irmão do clado que inclui as Blandfordiaceae, posicionamento que também sugere uma relação morfológica próxima entre as Boryaceae e as Blandfordiaceae.

Sem embargo desse posicionamento, há que ter em conta que embora haja razoável apoio no presente posicionamento da família, e para posicionar as Orchidaceae como grupo irmão de todas as demais Asparagales, Boryaceae está localizada imediatamente acima do clado que inclui as Blandfordiaceae, embora com baixo nível de apoio.

Uma árvore filogenética para as Asparagales, geralmente desagregada até ao nível de família, mas incluindo grupos que embora reduzidos à categoria de subfamília foram até recentemente amplamente tratados como famílias, leva ao seguinte cladograma onde está realçada a posição das Boryaceae:

Os géneros, conjuntamente com a sua publicação válida, distribuição e número de espécies, são as seguintes::
 Alania Endl., Gen. Pl.: 151 (1836). Sueste da Austrália. 1 espécie.
 Borya Labill., Nov. Holl. Pl. 1: 81 (1805). Austrália. 11 espécies.

Os dois géneros da família têm as seguintes espécies e distribuição geográfica:

 Alania , com apenas uma espécie:
 Alania cunninghamii  (sin.: Alania endlicheri ), nativa do centro-leste de New South Wales.
 Borya Labill., com as seguintes espécies:
 Borya constricta , nativa do sudoeste da Austrália.
 Borya inopinata , nativa de Queensland.
 Borya jabirabela , nativa de uma região que vai do norte da Western Australia até ao norte do Northern Territory.
 Borya laciniata , nativa do noroeste da Austrália. 
 Borya longiscapa , nativa do sudoeste da Austrália.
 Borya mirabilis , nativa da região de Victoria.
 Borya nitida , nativa do sul de Western Australia.
 Borya scirpoidea , nativa do sudoeste da Western Australia.
 Borya septentrionalis , nativa do nordeste de Queensland.
 Borya sphaerocephala , nativa do sudoeste da Austrália.
 Borya subulata , nativa do norte da Western Australia.

Esta família tem sido reconhecida por poucos botânicos. Possui dois géneros, Borya e Alania. O sistema APG II, de 2003,  reconhece esta família e coloca-a na ordem Asparagales. Investigações filogenéticas evidenciam que os dois géneros formam uma família. Possui dois géneros com uma dezena de espécies, nativas da Austrália.

Referências

Bibliografia

Ligações externas

NCBI Taxonomy Browser
Borya na Austrália Ocidental
links - CSDL, Texas

 
Boryaceae
Famílias de monocotiledóneas
Famílias de angiospérmicas